Jim Hall peut désigner :
 Jim Hall (né en 1935), pilote automobile et créateur de la marque Chaparral ;
 Jim Hall (1930-2013), guitariste de jazz.